Les élections pour la  législature du Conseil de la Vallée d'Aoste se sont déroulées le . Le seuil d'éligibilité de 5,71 % est confirmé.

Résultats électoraux

Notes et références 

2003
Vallée d'Aoste
Politique en juin 2003